El acrónimo DDS puede referirse a:
 Data Distribution Service
 Dewey Decimal System
 Diamino-difenil sulfona
 Digital Data Storage
 DirectDraw Surface

Siglas